Neustrašimyj, classe di fregate russe
Neustrašimyj, cacciatorpediniere sovietico